

in België 
Kerkplein ('s-Gravenvoeren)

in Nederland 
Kerkplein (Abcoude)
Kerkplein (Baarle)
Kerkplein (Breda)
Kerkplein (Den Haag)
Kerkplein (Hoorn)
Kerkplein (Kampen)
Kerkplein (Meppel)
Kerkplein (Soest)
Kerkplein (Zaltbommel)

in Suriname 
 Kerkplein (Paramaribo)

in Zuid-Afrika 
Kerkplein (Pretoria)